Tarawa kan syfta på:

Geografi

Kiribati 

 Tarawa, atoll och huvudstad, Gilbertöarna, 
 Tarawa (öråd), Gilbertöarna,

Papua Nya Guinea 

 Tarawai Island, ö, East Sepik, 

Robotskapade Kiribatiförgreningar
Robotskapade Papua Nya Guineaförgreningar